Coelho ist ein von einem Spitznamen abgeleiteter portugiesischer Familienname mit der Bedeutung „Kaninchen“.

Namensträger 
 Adaílson Pereira Coelho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 André Coelho Vieira, portugiesischer Kolonialbeamter
 Andrew Coelho (* 1987), australischer Tennisspieler
 António de Albuquerque Coelho (1682–1745), portugiesischer Kolonialverwalter
 Armindo Lopes Coelho (1931–2010), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Porto
 Arnaldo Cézar Coelho (* 1943), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Artur Guimarães Coelho (* 1934), portugiesischer Radrennfahrer
 Avelino Coelho da Silva (* 1963), osttimoresischer Politiker
 Benjamin Coelho, brasilianischer Fagottist und Musikpädagoge

 Danina Coelho, osttimoresische Medizinerin

 Dyego Rocha Coelho (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Eduardo Coelho (1835–1889), portugiesischer Schriftsetzer und Journalist
 Eduardo Filipe Coelho (* 1974), portugiesischer Handballspieler und Arzt
 Elzo Coelho (* 1961), brasilianischer Fußballspieler

 Gonçalo Coelho (vermutlich 1451–1512), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Guillaume Coelho (* 1986), französischer Fußballspieler
 Hernâni Coelho (* 1964), osttimoresischer Politiker
 Humberto Coelho (* 1950), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 Irina Coelho (* 1981), portugiesische Radrennfahrerin
 Isílio Coelho, osttimoresischer Diplomat
 Jacinto do Prado Coelho (1920–1984), portugiesischer Romanist, Lusitanist und Literaturwissenschaftler
 Jackson Avelino Coelho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Jaime Luiz Coelho (1916–2013), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Maringá

 Jorge Coelho (1954–2021), portugiesischer Politiker (PS)

 Lucas Coelho (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Luísa Coelho (* 1954), portugiesische Sprachwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Manoel Nunes Coelho (1884–1967), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Luz

 Maria do Socorro Gomes Coelho (* 1950), brasilianische Politikerin
 Moisés Ferreira Coelho (1877–1959), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Paraíba
 Nicolao Coelho († 1504), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Nuno André Coelho (* 1986), portugiesischer Fußballspieler
 Paulo Coelho (* 1947), brasilianischer Schriftsteller
 Pedro Passos Coelho (* 1964), portugiesischer Politiker
 Rafael Coelho (* 1988), syrisch-brasilianischer Fußballspieler
 Ruy Coelho (1889–1986), portugiesischer Komponist
 Spencer Coelho (* 1947), brasilianischer Fußballspieler
 Susie Coelho (* 1953), US-amerikanische Moderatorin, Autorin, Schauspielerin und Model
 Tadeu Coelho, brasilianischer Flötist und Musikpädagoge
 Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho (* 1959), angolanische Diplomatin
 Tony Coelho (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Ygor Coelho (* 1996), brasilianischer Badmintonspieler

Siehe auch 

 (12355) Coelho, Asteroid
 Coelho dos Santos
 Coelho Neto
 Pinto Coelho
 Coello

Einzelnachweise 

Familienname
Portugiesischer Personenname